Marcos Alonso Imaz, Marquitos (1933-2012), futbolista càntabre;
 Marcos Di Palma (1972-), pilot d'automobilisme argentí;
 Marcos García Barreno, Marquitos (1987-), futbolista eivissenc;